Гіляро́вський — прізвище, яке має дві версії походження. За одною, воно утворене від «Гіляр» — одної з народних (переважно в Білорусі) форм канонічного імені Іларій. За другою — це семінаристське прізвище, утворене від  — «веселий, радісний».

Відомі носії 
 Гіляровський Василь Олексійович — російський психіатр, засновник і директор Інституту психіатрії РАМН
 Гіляровський Володимир Олексійович — російський письменник
 Гіляровський Іполіт Іванович — старший офіцер панцерника «Князь Потьомкін-Таврійський»
 Гіляровський Михайло Васильович (*1934) — український театральний режисер, заслужений діяч мистецтв УРСР (1969).
 Гіляровська Ніна Василівна — театральна актриса, народна артистка України (2003).